Olrik är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Axel Olrik
 Dagmar Olrik
 Eyvind Olrik
 Hans Olrik
 Henrik Olrik
 Jørgen Olrik

Se även 

 Olrik (seriefigur)

Danska efternamn